Името Алеково носят 2 български села:
 Алеково, област Велико Търново
 Алеково, област Силистра

Вижте също 
 Алеково езеро – в Рила